Таращук — українське прізвище

Відомі носії:

 Таращук Петро Всеволодович (1956) — український перекладач, публіцист.
 Таращук Сергій Володимирович (1955–2008) — український зоолог та природоохоронець, один із засновників та чільників Національного екоцентру України.
 Таращук Володимир Іванович (1922–1987) — український герпетолог.